Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2008 проходив від 28 серпня до 18 вересня 2008 року у Нальчику (Росія). На ньому перемогу здобула російська шахістка Олександра Костенюк, яка у фіналі здолала китаянку Хоу Іфань 2½ : 1½.

Уп'яте за історію чемпіонат відбувся у форматі нокаут-турніру-64.

Учасниці 
Учасниці, що кваліфікувалися на турнір, були посіяні в турнірній сітці згідно з їхнім рейтингом Ело станом на 1 липня 2008 року), за винятком посіяної під 1-м номером Сюй Юйхуа, яка захищала своє звання.

Шляхи відбору на турнір 

<small>
 WC: Чемпіонка світу й дві півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2006 року (3)
 J06 і J07: Чемпіонки світу серед юніорок 2006 і 2007 років
 R: За рейтингом (6). Взято до уваги середній рейтинг від 1 липня 2006 до січня 2007 року.
 E06 і E07: Квота за підсумками індивідуальних чемпіонатів Європи 2006 і 2007 (28)
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2007 (2)

<small>
 AS: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2007 (4)
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2007 року (3)
 Представники зональних турнірів: Z2.1 (3), Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4):
 PN: Квота президента ФІДЕ (2)

Відсутні 
1-й номер рейтингу серед жінок (22-й загалом) Юдіт Полгар не брала участь у жіночих змаганнях. Се Цзюнь (3-й рейтинг) грала дуже рідко перед турніром (4 рейтингові партії від 2005 року) і також не з'явилась. Не брала участь і фіналістка чемпіонату світу 2006 Аліса Галлямова. Інші відсутні з першої двадцятки рейтингу: Катерина Лагно (12-й рейтинг), екс-чемпіонка Чжу Чень (15-й рейтинг) і Еліна Даніелян (16-й рейтинг).

Деякі учасниці відмовились їхати до Нальчика. У своєму листі до ФІДЕ канадійка Наталія Хугарян і американка Ірина Круш пояснили небажання їхати питаннями загальної безпеки в регіоні Північного Кавказу.

Ще більше учасниць висловили протест після початку Російсько-грузинської війни (2008). 12 Серпня 2008 року шестеро грузинських учасниць опублікували відкритий лист з проханням перенести чемпіонат у безпечніше місце, яке підтримали кілька інших учасниць (Моніка Соцко, Ірина Круш, Івета Райліх, Кетеван Кахіані-Герсинська, Теа Босбом-Ланчава, Клаудія Амура та Марі Себаг). 15 серпня Шахова федерація Грузії опублікувала відкритий лист, в якому стверджувала, що грузинські шахістки не братимуть участь у чемпіонаті, якщо його не перенесуть до іншої країни. Аргентинка Клаудія Амура, чиєю суперницею у першому колі мала бути грузинська шахістка Лейла Джавахішвілі, також опублікувала листа до ФІДЕ з проханням перенести місце проведення чемпіонату.

Президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов опублікував два листи у відповідь 13 і 19 серпня. У цих листах він підтвердив, що чемпіонат пройде в Нальчику, звернувся до всіх не змішувати політику та спорт, а також запевнив, що організатори забезпечать всі необхідні заходи безпеки. Його слова підтвердили президент Європейського шахового союзу Борис Кутін а також президент Кабардино-Балкарії й за сумісництвом голова організаційного комітету Арсен Каноков. 21 серпня Ілюмжинов опублікував листа до президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, в якому попросив його дозволити грузинським шахісткам взяти участь у змаганнях.

Загалом 11 учасниць не прибули на турнір. Крім шести грузинських шахісток (Майя Чибурданідзе, Лейла Джавахішвілі, Мая Ломінешвілі, Ніно Хурцидзе, Сопіко Хухашвілі та Сопіко Гветадзе), також не приїхали Марі Себаг (Франція), Ірина Круш (США), Катерина Корбут (Росія), Теа Босбом-Ланчава (Нідерланди) і Карен Сапата (Перу).

Формат турніру 
Турнір проходив за нокаут системою-64 у шість кіл. На всіх стадіях, крім фіналу, матчі складалися з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, на наступний день учасниці грали тай-брейк. Формат тай-брейка виглядав таким чином:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опонентки грали дві бліц-партії (5 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявляли переможниці, то у вирішальній партії (армагедон) білі отримували 6 хвилин, чорні — 5, без додавання часу, нічия на користь чорних. Колір в армегедоні вибирала шахістка, яка витягнула вдалий жереб.
У фінальному матчі грали 4 партії з контролем ФІДЕ. Перша (швидка) фаза тай-брейку також складалася з чотирьох партій.

Подання протесту 
В останній грі тай-брейку першого раунду між Монікою Соцко та Сабіна-Франсеска Фойсор виникла ситуація яка призвела до суперечки щодо тлумачення правил шахів ФІДЕ. Соцко мусила виграти партію армагеддон, щоб перейти до наступного раунду. Склалось так, що обидві шахістки мали лише по королю і коню. В цьому разі поставити мат теоретично можна, але до нього не можна змусити. У Фойсор закінчився час. Арбітр спочатку ухвалив нічию, тому Фойсор за умовами армагедону проходила до наступного раунду. Сочко подала апеляцію, зазначивши, що в правилах не сказано, що мат обов'язково повинен бути форсованим, а швидше теоретично можливим. Арбітр розглянув позицію кооперативного мату, коли суперник сам повинен робити все можливе, щоб отримати мат. Сочко виграла апеляцію й вийшла до наступного кола.

Розклад змагань 
Відкриття турніру — 28 серпня

Результати

Фінальний матч 
 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Загалом
|-
| align=left | 
| style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ || 2½
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 1½
|}

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
 Official website 
 Chessdom: World Women Chess Championship 2008 official rules 
 Preview at ChessBase 

2008 у шахах
Чемпіонати світу із шахів серед жінок